Лева́н Дадиа́ни () — имя нескольких владетелей Мегрелии: Леван I Дадиани (?—1572) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Леван II Дадиани (1591—1611) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Леван III Дадиани (?—1680) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Леван IV Дадиани (? — ок. 1694) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Леван V Дадиани (1793—1846) — владетельный князь Мегрелии (с 1804 года), генерал-лейтенант русской службы.